Jiří Procházka (scenarzysta)
 Jiří Procházka (zawodnik MMA)